Кран може да се отнася до:

Техника 
 кран () – машина за повдигане и преместване на тежести или производните му:
 автокран
 плаващ кран
 мобилен кран
 кулокран
 кинокран
 спирателен кран () – приспособление, което спира или пуска да тече газ или течност

География 
 Кран () – град в Словения, Горенски регион
 Кран – село в България, област Кърджали, община Кирково

Вижте също 
 Крън – град в България, област Стара Загора, община Казанлък
 Крънска крепост – крепост в България, край гр. Крън